Wise County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Wise County (Texas)
 Wise County (Virginia)